Měsíc má více významů:
 Měsíc – přirozená družice planety Země, vesmírné těleso
 měsíc (satelit) – přirozená družice (satelit) libovolné planety, druh vesmírného tělesa
 kalendářní měsíc – časová jednotka, v běžném kalendáři má délku 28–31 dní

 astronomické časové jednotky
 siderický měsíc je doba oběhu Měsíce vzhledem k hvězdám
 synodický měsíc je doba mezi stejnými fázemi Měsíce, jak se jeví ze Země
 tropický měsíc je doba oběhu Měsíce vzhledem k jarnímu bodu
 anomalistický měsíc je doba oběhu Měsíce vzhledem k perigeu
 drakonický měsíc je doba oběhu Měsíce vzhledem k vzestupnému uzlu

 hudba
 

 příjmení
 Jiří Měsíc – pražský bezdomovec proslavený portálem YouTube a TV Nova

Související články 
 Měsíček
 Moon
 Luna
 Portál:Měsíc

Externí odkazy